Італмас — рослина, одна із символів Удмуртії, удмуртська назва купальниці європейської
 Італмас — удмуртський Державний академічний ансамбль пісні і танцю
 Італмас — село, Зав'яловський район, Удмуртія, Росія